— буддийский храмовый комплекс на горе  в составе посёлка Ёсино в префектуре Нара, Япония. Основан в VII веке.

В комплекс входит храм Дзао-до, который является крупнейшим в Японии деревянным зданием после храма Тодай-дзи в Наре. В храме расположена семиметровая статуя Будды.

Комплекс Кимпусэн-дзи принадлежит к религии Сюгэндо, синкретическим учением, объединяющим буддизм, синто и даосизм.

7 июля в храме проводится «праздник лягушки». По легенде, один монах был очень горд собой и превратился в лягушку. На эту тему организуется театрализованное представление.

Ссылки 

 Japan-guide.com Kimpusen-ji 
  Kimpusen-ji 
 Сайт храма 

Всемирное наследие по алфавиту
Всемирное наследие в Японии
Национальные сокровища Японии
Буддийские храмы префектуры Нара